Beccio – cognome italiano
 Francesco Beccio – politico, diplomatico e giurista italiano